El término Captain Comando puede hacer referencia a:
 Captain Commando, personaje de videojuegos y ex mascota de la compañía Capcom.
 Captain Commando, videojuego creado por Capcom.